75-й чемпионат Франции прошёл в Виши с 15 по 24 августа 2000 года.

Участники чемпионата были разбиты на две группы по восемь шахматистов в каждой. Первые четыре в каждой группе квалифицировались в следующий этап. В финале шахматисты играли только против участников другой квалификационной группы. Набранные очки суммировались.

Таблица

Группа А

Группа Б

Финал А 
Партии помеченные тёмным фоном были сыграны в предварительной группе.

Финал Б 
Партии помеченные тёмным фоном были сыграны в предварительной группе.

Ссылки 
 

Чемпионаты Франции по шахматам
2000 год в шахматах
Август 2000 года
Спорт во Франции в 2000 году